

Селіштень () — село у повіті Мехедінць. Входить до складу комуни Хуснічоара.

Селіштень () — село у Ніспоренському районі.